Il doppio del Chennai Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Byron Black e Wayne Black erano i detentori del titolo, ma solo Byron ha partecipato in coppia con Fabrice Santoro.

Black e Santoro hanno perso in semifinale contro Tomáš Cibulec e Ota Fukárek.

Mahesh Bhupathi e Leander Paes hanno battuto in finale 5–7, 6–2, 7–5 Cibulec e Fukárek.

Teste di serie
 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (campioni)
 Byron Black /  Fabrice Santoro (semifinali)
 František Čermák /  Petr Luxa (semifinali)
 Tomáš Cibulec /  Ota Fukárek (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Chennai Open 2002
ATP Tour 2002